El Condado de Dallas es el nombre asignado a cinco condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Dallas (Alabama)
 Condado de Dallas (Arkansas)
 Condado de Dallas (Iowa)
 Condado de Dallas (Misuri)
 Condado de Dallas (Texas)